Тромсё:

 Тромсё — город и коммуна в Норвегии, административный центр фюльке Тромс.
 «Тромсё» — международный аэропорт, расположенный в городе Тромсё.
 «Тромсё» — норвежский футбольный клуб из одноимённого города.